Il doppio del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Bob Bryan e Mike Bryan che hanno battuto in finale Lucas Arnold Ker e Mariano Hood 7-6(9), 6-2.

Teste di serie 

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (semifinali)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)

 Wayne Black /  Kevin Ullyett (quarti di finale)
 Gastón Etlis /  Martin Rodriguez (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Davidoff Swiss Indoors 2004